Pogorzałe – gajówka w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Pogorzałe – dzielnica Skarżyska-Kamiennej, do 1999 r. samodzielna miejscowość.